Gørløse (plaats), plaats in Denemarken
 Gørløse (parochie), parochie in Denemarken